Истрин — фамилия. 

Известные носители:
 Истрин, Василий Михайлович (1865—1937) — русский литературовед, специалист по древнеславянским памятникам.
 Истрин, Виктор Александрович (1906—1967) — русский литературовед, историк письменности.

 Истрина, Евгения Самсоновна (1883—1957) — русский лингвист-русист.